Grela puede hacer referencia a:

 Grela (Arteijo), aldea española de la parroquia de Armentón, del municipio de Arteijo, provincia de La Coruña, Galicia.
Dante Grela, compositor argentino.
José Ignacio Grela, religioso dominico que tuvo una destacada participación en la Independencia Argentina.
Roberto Grela, guitarrista y compositor argentino de tango.